Nazwisko dwóch szwajcarskich lekarzy i przyrodników:
 Jean Bauhin
 Gaspard Bauhin